Jones River ist der Name folgender Flüsse:

 Jones River (Massachusetts), zur Kingston Bay, Vereinigte Staaten
 Jones River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent River in Tasmanien, Australien
 Jones River (Western Australia), Australien